Włodzimierz Smolarek, calciatore polacco
 Euzebiusz Smolarek, calciatore polacco